El Iris puede estar refiriéndose a

 El Iris, periódico mexicano editado en 1826.
 El Iris, periódico español editado entre 1913 y 1937.
 El Iris del Pueblo, periódico español editado en el siglo XIX.